Adam Szmidt – samorządowiec, polityk, nauczyciel
 Alicja Jachiewicz-Szmidt – polska aktorka teatralna i filmowa
 Andrzej Szmidt – polski poeta
 Danuta Szmidt-Calińska – polska tenisistka stołowa
 Edward Schmidt – ujednoznacznienie
 Ireneusz Krzysztof Szmidt – polski poeta
 Jan Szmidt - polski elektronik, profesor, rektor Politechniki Warszawskiej
 Józef Szmidt – polski sportowiec
 Marek Stefan Szmidt – ps. Stefan Detko, działacz niepodległościowy
 Otto Szmidt – radziecki astronom
 Piotr Szmidt – polski raper, producent muzyczny i DJ (pseudonim artystyczny Ten Typ Mes)
 Robert J. Szmidt – polski pisarz fantastyczno-naukowy
 Stefan Szmidt – polski aktor

Zobacz też 
 Schmidt
 Schmitt
 Smis
 Smit
 Smith (ujednoznacznienie)
 Smyth
 Szmit
 Szmyd